Шахиди́ — таджикская фамилия.

Известные носители 
 Шахиди, Бурган (1894—1989) — китайский политический деятель, 1-й Председатель народного правительства Синьцзяна.
 Шахиди, Зиядулло Мукадасович (1914—1985) — основоположник таджикской классической симфонической музыки.
 Шахиди, Толибхон Зиядуллаевич (род. 1946) — советский и таджикский композитор.

 Шахиди, Яра (род. 2000) — американская актриса.